Апланд има више значења:
 Апланд (Калифорнија), град је у америчкој савезној држави Калифорнија
 Апланд (Индијана), град је у америчкој савезној држави Индијана
 Апланд (Небраска), град је у америчкој савезној држави Небраска
 Апланд (Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија